Martin Cooper (musicus) (1958), Brits schilder en musicus
 Martin Cooper (uitvinder) (1928), Amerikaans uitvinder van de mobiele telefoon
 Marty Cooper, Amerikaans zanger en songwriter